Thunder (banda) - Banda inglesa de hard rock
"Thunder" (canção de Boys Like Girls), do álbum Boys Like Girls de 2008
"Thunder" (canção de Jessie J), do álbum Alive de 2013
"Thunder" (canção de Leona Lewis), do álbum I Am de 2015
Thunderbird, VJ e músico brasileiro
Neobus Thunder, carroceria de micro-ônibus brasileira

Localidades

Thunder Bay
Baía de Thunder

Desambiguação